Louis Henri Armand Béhic (1809-1891), homme politique français.
 Armand Béhic (paquebot)